ДФК «Дайнава» () — литовський футбольний клуб з Алітуса. Заснований 2016 року.

Сезони (2016—….)

Кольори форми 
Форма команди попередніх років

Відомі гравці 
  Лінас Клімавічюс (2021)
  Вітаутас Лукша (2021—)
  Тітас Бузас (2020—2021)
  Євгеній Терзі (2021)

Примітки

Посилання 
 dfkdainava.com  
 Soccerway 

Дайнава
Дайнава
Алітус
Засновані в Литві 2016